Ota Habsburský zvaný Veselý, něm. Otto IV., der Fröhliche (nebo der Heitere, lat. jucundus) nebo též der Kühne (Audax) = udatný (23. července 1301 Vídeň – 17. února 1339 Neuberg an der Mürz) byl vévoda rakouský, štýrský a korutanský, spoluvládce staršího bratra Albrechta, zakladatel kláštera Neuberg ve Štýrsku.

Ota Habsburský byl posledním z mnoha synů římského krále Albrechta I. a Alžběty Goricko-Tyrolské. Byl dvakrát ženatý, z prvního manželství se narodili dva synové, oba zemřeli roku 1344. Ota je zpodobněn společně s bratry na vitráži v Königsfeldenu.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Rakouští vévodové
Štýrští vévodové
Korutanští vévodové
Kraňská markrabata
Zakladatelé klášterů
Pohřbení v klášteře Neuberg
Narození 23. července
Narození v roce 1301
Úmrtí 17. února
Úmrtí v roce 1339
Muži
Habsburkové v 14. století